Die Ewige Tabelle der Allsvenskan ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan seit ihrer Gründung 1924/25. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden), obwohl dieses System erst in der Saison 1990 eingeführt wurde. Die Spiele des Play-off-Systems zwischen 1982 und 1990 und die Spiele in Mästerskapsserien der Jahre 1991 und 1992 sind nicht berücksichtigt.

Bläulich hinterlegte Vereine spielen in der Saison 2018 in der Allsvenskan.

Weblinks 
 Clas Glenning: Sweden championship alltimetables

Einzelnachweise 

Allsvenskan
Fotbollsallsvenskan

en:Allsvenskan#All-time Allsvenskan table